UNICEF Open 2011 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Сергей Стаховский
 в женском одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в мужском парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Алла Кудрявцева и  Анастасия Родионова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Николас Альмагро (№ 15 в мире на тот момент). Испанец, впрочем, не оставил никакого следа в развитии турнира, уступив уже на старте; трое же других наиболее высокорейтинговых теннисистов провели соревнование более удачно, проиграв на всех лишь один сет на пути к полуфинальной стадии. Борьба за титул свелась, в итоге к матчу несеянного Дмитрия Турсунова и четвёртого номера турнира Ивана Додига, где более опытный россиянин сломил сопротивление хорвата по итогам двух сетов. Прошлогодний триумфатор росмаленского приза: Сергей Стаховский — свой титул не защищал.

Парное соревнование также закончилось победой несеянного альянса: Даниэле Браччали и Франтишек Чермак завоевали свой первый совместный титул, переиграв в финале Роберта Линдстедта и Хорию Текэу — прошлогодних чемпионов и лидеров посева.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Ким Клейстерс (№ 2 в мире на тот момент). Бельгийка, как и Альмагро, не смогла подтвердить свой статус, покинув турнир во втором раунде. В её отсутствие борьба за титул свелась к матчу седьмой ракетки турнира Роберты Винчи и несеянной Елены Докич, где более рейтинговая итальянка доказала своё преимущество лишь в концовке решающего сета. Благодаря этому титулу Роберта впервые в карьере выиграла более одного титула за сезон на этом уровне, а также впервые став сильнейшей на турнире подобного уровня, проведённом на травяном покрытии. Прошлогодняя чемпионка — Жюстин Энен — свой титул не защищала.

Парный приз у женщин закончился победой Барборы Заглавовой-Стрыцовой и Клары Закопаловой, переигравшей в решающем матче альянс Доминика Цибулкова / Флавия Пеннетта. Для 29-летней Закопаловой эта победа стала первой на подобном уровне, после трёх проигранных ранее финалов; а 22-летняя Цибулкова впервые добралась до парного финала. Прошлогодние чемпионки — Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова — свой титул не защищали, но россиянка принимала участие в соревнованиях (вместе с Ольгой Говорцовой) и уступила уже на старте.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Дмитрий Турсунов обыграл  Ивана Додига со счётом 6-3, 6-2.
 Турсунов выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Додиг со второй попытки уступает финал соревнования в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Альмагро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Беррер
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=6| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Расселл
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С. Хиральдо
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Турсунов
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р. Кендрик
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Н. Маю
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= А. Маннарино
| RD1-score08-1=62
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К. Малисс
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А. Фалья
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Й. Хута
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ю. Райстер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Р. Мельо
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф. Воландри
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Богомолов
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ж. Шарди
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=67

| RD2-seed01=
| RD2-team01= М. Беррер
| RD2-score01-1=66
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Хиральдо
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Турсунов
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Н. Маю
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= К. Малисс
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Й. Хута
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ф. Воландри
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= А. Богомолов
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= С. Хиральдо
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Д. Турсунов
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=3
| RD3-team03= К. Малисс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Богомолов
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Д. Турсунов
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= К. Малисс
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=61
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Барбора Заглавова-Стрыцова /  Клара Закопалова''' обыграли  Флавию Пеннетту /  Доминику Цибулкову со счётом 1-6, 6-4, [10-7].
 Заглавова-Стрыцова выигрывает 4-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Закопалова с четвёртой попытки побеждает в финале соревнования в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2011
 WTA Тур 2011
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2011 года
2011